Giulio Cesare ist ein italienischer Vorname, es ist die italienische Form von Julius Caesar. Bekannte Namensträger sind:

 Giulio Cesare Andrea Evola (1898–1974), italienischer Kulturphilosoph, Esoteriker und Rassentheoretiker
 Giulio Cesare Aranzio (1530–1589), italienischer Anatom
 Giulio Cesare Arresti (1619–1701), italienischer Organist und Komponist
 Giulio Cesare Barbetta (1540–1603), italienischer Lautenist und Komponist
 Giulio Cesare Corradi (um 1650–1702), italienischer Librettist
 Giulio Cesare da Varano (1430–1502), italienischer Condottiere und Herzog von Camerino 
 Giulio Cesare Ferrarini (1807–1891), italienischer Dirigent, Geiger und Musikpädagoge
 Giulio Cesare Gabussi (um 1555–1611), italienischer Kapellmeister und Komponist 
 Giulio Cesare Lagalla (1576–1624), italienischer Professor für Philosophie
 Giulio Cesare Montagna (1874–1953), italienischer Diplomat
 Giulio Cesare Monteverdi (1573–1630/31), italienischer Komponist und Organist, Bruder von Claudio Monteverdi
 Giulio Cesare Polerio (1548–1612), italienischer Schachmeister    
 Giulio Cesare Procaccini (1574–1625), italienischer Maler und Bildhauer
 Giulio Cesare Riccardi (1550–1602), Erzbischof der Römisch-katholischen Kirche und Apostolischer Nuntius
 Laurentius von Brindisi, eigtl. Giulio Cesare Russo (1559–1619), italienischer Kapuziner, Theologe und Heiliger
 Giulio Cesare Sacchetti (1587–1663), italienischer Kardinal
 Giulio Cesare Vanini, eigtl. Lucilio Vanini (1585–1619), italienischer Philosoph und Theologe 
 Giulio Cesare Vinci Gigliucci (Diplomat, 1858) (1858–1934), italienischer Diplomat, Gesandter in Japan
 Giulio Cesare Vinci Gigliucci (Diplomat, 1938) (* 1938), italienischer Diplomat, Botschafter in Peru und Schweden
 Giulio Cesare Zoglio (17331795), Erzbischof der Römisch-katholischen Kirche und Apostolischer Nuntius

Giulio Cesare steht auch für:

 Giulio Cesare, Oper von Georg Friedrich Händel
 Giulio Cesare (Schiff, 1914), italienisches Schlachtschiff
 Giulio Cesare (Schiff, 1923), italienisches Passagierschiff
 Giulio Cesare (Schiff, 1951), italienisches Passagierschiff

Siehe auch:
 Gaius Iulius Caesar (100 v. Chr.–44 v. Chr.), römischer Staatsmann und Feldherr